Gare du Nord (GDN) peut, dans différents domaines, désigner :

Transports 
Il y a différentes gares ou stations connues (communément) sous le nom de gare du Nord.

Gare du Nord (Berlin Nordbahnhof), gare ferroviaire à Berlin.
 Ancienne gare du Nord (Alter Nordbahnhof Berlin), ancienne gare ferroviaire à Berlin.

Gare d'Anvers-Nord, gare ferroviaire à Anvers.
 Gare de Bruxelles-Nord, gare ferroviaire à Bruxelles.
 Gare du Nord, station du métro de Bruxelles.

Gare du Nord, ancien nom de la Gare du Brás, station du métro de São Paulo et gare de la CPTM.

Gare de Pékin-Nord, gare ferroviaire à Pékin.
 Gare de Canton-Nord, gare ferroviaire à Canton.

Gare de Valence-Nord, gare ferroviaire à Valence.
 Gare du Nord, gare ferroviaire de Barcelone.

Gare de Paris-Nord, gare ferroviaire à Paris.
 Gare du Nord, station du métro de Paris (lignes 4 et 5).
 Gare du Nord USFRT, ancien terminus de la ligne 5 du métro de Paris devenu centre de formation des conducteurs.
 Gare du Nord, appellation usuelle de la gare d'Amiens.
 Gare de Metz-Nord, gare ferroviaire à Metz.
 Gare de Mulhouse-Nord, gare de triage ferroviaire à Mulhouse.
 Gare de Colmar-Nord, ancienne gare ferroviaire à Colmar.

Gare de Rotterdam-Nord, gare ferroviaire à Rotterdam.

Gare de Bucarest-Nord, principale gare ferroviaire de Bucarest.

Autres 
 Gare du Nord, film français de Claire Simon (2013).
 , groupe de jazz belgo-néerlandais.
 Gare du Nord, centre de musique expérimentale à Bâle en Suisse.
 , un nom de rue à Amsterdam-Nord aux Pays-Bas.

Voir aussi 

 Hägar Dünor, un héros de bande dessinée (son nom est créé par la ressemblance phonétique)
 
 
 
 
 

Nord